Гемуев (карач.-балк. Гемуланы) (женская форма — ) — балкарская фамилия;

 Носители фамилии 
 Гемуев, Ако Джумакуевич (1885 — 1931) — советский партийный и государственный деятель.
 Гемуев, Измаил Нухович (1942 — 2005) — советский и российский историк, этнограф.